Лусио Бланко има више значења:

 Лусио Бланко, Гранхас Агриколас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лусио Бланко, Ла Пелота (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лусио Бланко (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лусио Бланко (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лусио Бланко, Лос Гавиланес (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лусио Бланко (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лусио Бланко (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лусио Бланко (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лусио Бланко (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лусио Бланко, Преса Азул (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лусио Бланко (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лусио Бланко (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лусио Бланко (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лусио Бланко (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лусио Бланко (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лусио Бланко (Татавикапан де Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику